Golfinho - cetáceos pertencentes à família Delphinidae
Esporte Clube Golfinho - uma equipe brasileira de futebol da cidade de Guarulhos, interior do estado de São Paulo
TV Golfinho - uma empresa pública de televisão brasileira com sede em Vila dos Remédios, Fernando de Noronha
Ou ainda:
O Golfinho: A História de um Sonhador - uma animação 3D da 20th Century Fox e Dolphin Films

Desambiguação